Športski kuglački klub Podravka (ŠKK Podravka; ŠKK Podravka Koprivnica; Podravka Koprivnica; Podravka) je muški kuglački klub iz Koprivnice, Koprivničko-križevačka županija.  
U sezoni 2018./19. klub se natjecao u 1. B hrvatskoj ligi - Sjever.

O klubu 
Kuglački klub pri tvornici "Podravka" je osnovan 1966. godine, u početku s muškom sekcijom.  Klub je od osamostaljenja Hrvatske nekoliko sezona igrao u Prvoj hrvatskoj ligi. Između 2010. i 2015. klub nije djelovao, te su kuglači prešli u [[Športski kuglački klub Koprivnica (muškarci)|ŠKK "Koprivnica"]], koja je preuzela "Podravkino" mjesto u ligi. Do ponovne reaktivacije "Podravkine" muške ekiipe dolazi 2015. godine. 

 Uspjesi 
 2. hrvatska liga - Sjever
 prvak: 1993./94., 2017./18.  

 3. hrvatska liga  - Sjever 
 prvak: 2015./16. (zona Varaždin'')

Pregled plasmana po sezonama

Poznati igrači

Unutrašnje poveznice  
 Športski kuglački klub Podravka Koprivnica (žene) 
 Športski kuglački klub Koprivnica (muškarci)

Vanjske poveznice 
 aplikacija.kuglanje.hr, Športski kuglački klub Podravka 
 sportilus.com, ŠPORTSKI KUGLAČKI KLUB PODRAVKA KOPRIVNICA 
 kuglacki-savez-kkz.hr, Kategorija: ŠKK Podravka  
 zsu-kc.hr, Kategorija: Športski kuglački klub PODRAVKA  
 epodravina.hr, Kuglački klub Podravka

Izvori 
 bisnode.hr, ŠPORTSKI KUGLAČKI KLUB "PODRAVKA" KOPRIVNICA 
 poslovna.hr, ŠPORTSKI KUGLAČKI KLUB PODRAVKA KOPRIVNICA 
 

Podravka
Podravka